Muskogee kan henvise til

 Muskogee, et folkeslag af oprindelige amerikanere, også kaldet Creek
 Muskogee (Oklahoma), en by i Oklahoma